Grupo Godó, empresa de l'àmbit de la comunicació.
 Torneig Comte de Godó, torneig de tennis professional.
 Godó, com a cognom;
 Carles Godó i Pié (1834 - 1897) i Bartomeu Godó i Pié (1839 -1894), germans fundadors de la Vanguardia.
 Ramon Godó Lallana, (1864 - 1931), I comte de Godó.
 Carlos Godó Valls (1899 - 1987), II comte de Godó, president del diari La Vanguardia des de 1931 fins a 1987.
 Javier Godó Muntañola, III comte de Godó, editor i president del Grupo Godó.
 Francesc Xavier Godó i Llorens (1858 - 1915), autor dramàtic i periodista català